Started a Fire — дебютный альбом британской группы One Night Only, выпущен 11 февраля 2008 года.

Альбом стартовал с 10-й позиции в британском хит-параде. Также он был признан золотым диском в Великобритании.

Список композиций

Примечания 

Альбомы One Night Only
Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы Vertigo Records